Присутствие — означает:
 Присутствие — нахождение в том же месте и в то же время, что и некоторое событие.
 Присутствие (также присутственное место) — государственное учреждение в Российской империи. Также присутствием назывались часы работы этих учреждений.
 Присутствие — советская и российская рок-группа.
 Присутствие — российский фильм 1992 года режиссёра Андрея Добровольского по сценарию Юрия Арабова.
 Присутствие — один из переводов Хайдеггеровского термина Дазайн.
 Присутствие — наличие связи с собеседником даже когда тот молчит.